Haslachbach ist ein Gewässername:

 Haslachbach (Ettersbach), linker Zufluss des Ettersbachs (zur Iller) bei Bettenried, Gemeinde Ofterschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Haslachbach (Mellenbach), linker Zufluss des Mellenbachs vom Schusterstuhl im Bregenzerwald, Vorarlberg
 Haslachbach (Scherzach), linker Zufluss der Scherzach nordöstlich von Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Haslach